Steve Vai (ur. 1960) – amerykański muzyk

 Vai – grupa etniczna w Afryce Zachodniej
 Wai – plaża na Krecie